Авлиј може да се односи на:
 Авлиј (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Авлиј (Сома), насељено место у Француској, у департману Сома